

Patronyme 

 Augustin Pajou (1730-1809), sculpteur français
 Jacques Pajou (1766-1828), fils du précédent, peintre français
 Augustin-Désiré Pajou (1800-1878), fils du précédent, peintre français